Алешково, Алёшково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Алешково — хутор в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Алешково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Алешково — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Алёшково — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Алешково — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Алешково — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Алешково — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Алешково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Алешково — деревня в сельском поселении Деревня Воробьево Малоярославецкого района Калужской области.
 Алешково — деревня в сельском поселении Село Недельное Малоярославецкого района Калужской области.
 Алёшково — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Алешково — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Алешково — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Алешково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Алешково — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Алешково — село в Богородском районе Нижегородской области.
 Алешково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Алешково — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Алешково — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Алешково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Алёшково — село в Ростовском районе Ярославской области
 Алешково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Алешково — другое название деревни Олешково в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Алёшкин